Флаг Респу́блики Се́рбской (, ) — де-факто флаг Респу́блики Се́рбской, основан на красно-сине-белом сербском триколоре.

Несмотря на то, что Конституционный суд Боснии и Герцеговины объявил герб Республики Сербской неконституционным, утверждая, что он не представляет несербское население, также проживающее в данном энтитете, флагу Республики Сербской позволили остаться неизменным. Комбинация цветов представляет собой национальный флаг сербов, но сами цвета могут ассоциироваться не только с сербами, а со славянами вообще.

Республика Сербская является частью Боснии и Герцеговины, у которой есть свой собственный флаг.

Галерея

Штандарты

См. также 
 Герб Республики Сербской
 Флаг Сербии
 Флаг Республики Сербская Краина 
 Список сербских флагов
 Панславянские цвета

Примечания 

Символы Республики Сербской
Республика Сербская